Вране-над-Влтавоу () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Прага-запад. Площадь общины составляет 4,25 км². Население — 2317 чел. (2010).

История 
Первое упоминание об общине датируется 993 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края